В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Queensland Open 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Гелена Сукова здобула титул, у фіналі перемігши Елізабет Смайлі 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Пем Шрайвер (чвертьфінал)
  Венді Тернбулл (3-тє коло)
  Гелена Сукова (Переможниця)
  Барбара Поттер (чвертьфінал)
  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Кеті Ріналді-Стункел (3-тє коло)
  Штеффі Граф (2-ге коло)
  Беттіна Бюнге (півфінал)

 Ева Пфафф (чвертьфінал)
 Енн Вайт (3-тє коло)
 Беттіна Бюнге (3-тє коло)
 Джиджі Фернандес (2-ге коло)
 Даянн Балестрат (2-ге коло)
 Елізабет Смайлі (півфінал)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Brisbane International